Віра Звонарьова була чинною чемпіонкою, але того року вирішила не брати участі.
Шахар Пеєр виграла титул, перемігши у фіналі Альберту Бріанті з рахунком 6-3, 6-4.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина 
{{Теніс16 3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Чвертьфінали
| RD4=Півфінали
| RD1-seed01=1
| RD1-team01=

Нижня половина

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

2009
Guangzhou International Women's Open, одиночний розряд